Sängerkrieg – album niemieckiej grupy In Extremo, wydany 9 maja 2008.

Spis Utworów 
Na albumie znajduje się 14 utworów o łącznej długości nagrania 55:36.

Przypisy 

Albumy In Extremo
Albumy muzyczne wydane w roku 2008